Lapas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lápas, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas,

Portugal 

 Lapas (freguesia i Portugal), Santarém, Torres Novas, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar